Pelhřimov ist der Name von

 Pelhřimov, Stadt in Tschechien
 Pelhřimov (Cheb), Ortsteil von Cheb, Tschechien
 (7532) Pelhřimov, Asteroid im Hauptgürtel

 Dolní Pelhřimov, Katastralbezirk von Cheb, Tschechien
 Horní Pelhřimov, Wüstung auf dem Gebiet von Cheb, Tschechien
 Starý Pelhřimov, Ortsteil von Pelhřimov, Tschechien